Noua steht für:

 einen Stadtbezirk von Brașov, siehe Noua (Brașov)

Noua ist der Familienname folgender Personen:
 Amine Noua (* 1997), französischer Basketballspieler